La UEFA Youth League 2018-2019 è stata la sesta edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dalla UEFA.

A partire dalla scorsa stagione il campione in carica della competizione viene iscritto automaticamente al percorso "Campioni nazionali" se c'è un posto vacante. 

Il  ha vinto la competizione per la prima volta.

Restrizioni rose 
Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 2000 in avanti, con un massimo di tre giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1999.
A partire da questa stagione sono consentite fino a cinque sostituzioni per squadra in ogni partita.

Percorso "UEFA Champions League"

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Percorso "Campioni nazionali"

Primo turno

|}

Secondo turno
Gli 8 vincitori del secondo turno avanzano ai play-off, dove incontrano le seconde classificate dei gironi del percorso "UEFA Champions League".

|}

Play-off 

Gli spareggi si disputano tra le otto seconde del percorso Champions League e gli otto campioni nazionali qualificati, in gara unica in casa di questi ultimi.

Le squadre qualificate sono:

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19-20 febbraio 2019

Fase ad eliminazione diretta 
Per la fase a eliminazione diretta, le 16 squadre sono sorteggiate in un torneo ad eliminazione diretta con la formula della partita secca. Il meccanismo del torneo per ogni turno è il seguente:
 Nel sorteggio per gli ottavi di finale, le otto squadre vincitrici dei gruppi del percorso della UEFA Champions League sono sorteggiate contro le otto vincitrici dei play-off. Le squadre dello stesso gruppo dal percorso della UEFA Champions League non possono essere sorteggiate tra loro, ma squadre della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni ottavo di finale.
 Nel sorteggio dai quarti di finale in poi non ci sono teste di serie e squadre dello stesso gruppo o della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni quarto di finale, e la squadra di "casa" per criteri burocratici per ciascuna semifinale e per la finale (che si giocano in campo neutro).
Se dopo i tempi regolamentari il risultato è un pareggio, la partita è decisa dai calci di rigore (i tempi supplementari non si giocano).

Le squadre qualificate sono:

Tabellone

Ottavi di finale 
Gli incontri degli ottavi di finale si sono disputati il 6, il 12 e il 13 marzo 2019.

Quarti di finale 
Gli incontri dei quarti di finale si sono disputati il 2 e il 3 aprile 2019.

Semifinali 
Gli incontri delle semifinali si sono disputati il 26 aprile 2019.

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

2018-2019
Calcio nel 2018
Calcio nel 2019